Husav je bio glavno božanstvo u panteonu poganskih Oseta, a najvjerojatnije i njihovih predaka, Sarmata i Alana.

Oseti su Husava poistovjetili s Bogom Ocem kad su postali kršćani u srednjem vijeku.

Izvori 
 Encyclopedia Mythica

Mitologija